Maxime Gingras peut désigner :
 Maxime Gingras, né en 1978, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Maxime Gingras, né en 1984, un skieur acrobatique canadien.